Thomas Gurney ist der Name folgender Personen:

* Thomas Gurney (Ritter) († 1333), englischer Ritter
 Thomas Gurney (Stenograf) (1705–1770), britischer Stenograf